Jerzy Cepik – polski pisarz
 cepik – przedłużacz rumpla
 CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców